Różyca peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Różyca, un village de la voïvodie de Łódź
 Różyca, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie